Wilbour ist der Name von

 Charles Edwin Wilbour (1833–1896), US-amerikanischer Ägyptologe
 nach ihm benannt der Papyrus Wilbour
 Isaac Wilbour (1763–1837), US-amerikanischer Politiker